Ljungby kyrka kan syfta på:

Ljungby kyrka, Halland – en kyrkobyggnad i Ljungby i Göteborgs stift
Ljungby gamla kyrka, Halland – en tidigare kyrkobyggnad i Ljungby  i Göteborgs stift
Ljungby kyrka, Kronobergs län – en kyrkobyggnad i Ljungby i Kronobergs län
Ljungby gamla kyrka, Kronobergs län – en tidigare kyrkobyggnad i Ljungby i Kronobergs län
Ljungby kyrka, Kalmar län – en kyrkobyggnad i Ljungbyholm

Se även
Munka-Ljungby kyrka – en kyrkobyggnad som ligger cirka 7 kilometer öster om Ängelholm i Skåne
Trolle-Ljungby kyrka – en kyrkobyggnad i Trolle-Ljungby
Östra Ljungby kyrka – en kyrkobyggnad i Klippans kommun